Amira (Egito) — sítio arqueológico do Egito
 Amira (Argélia) — cidade da Argélia
 Amira (distrito) — distrito da Argélia